Пештера () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Пештера () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Пештера.
 Пештера () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бейца.
 Пештера () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Селашу-де-Сус.
 Пештера () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Моєчу.
 Пештера () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративно підпорядковується місту Петрошань.
 Пештера () — село в Румунії, у повіті Клуж. Адміністративно підпорядковується місту Деж.

 Пещера () — село в України.

 Пештера () — місто в Болгарії.